Das Dameneinzel der US Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 26. August begann und am 8. September endete.

Titelverteidigerin Venus Williams unterlag im Finale in zwei Sätzen ihrer Schwester Serena, die ihren vierten Grand-Slam-Titel gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2002